Semion Bytchkov (1918-1946), aviateur soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
 Semion Bytchkov (1952-), chef d'orchestre russe naturalisé américain